Си́мха ( «лев»;  «радость», «веселье», «счастье») может означать:

Фамилия 
 Асаф, Симха (1889—1953) — израильский историк.
 Голан, Симха (1899—1964) — израильский общественный деятель.

Другое 
 Симха — еврейская газета, издаваемая с 1999 года в Калининграде.
 Шри Симха — один из первых учителей традиции Дзогчен.
 Симха — месяц в индийском календаре.

См. также 
 Симхат Тора
 Нарасимха
 Смехов — еврейская фамилия, происходящая от данного имени.